Diocesi di Dioclea di Frigia (sede titolare)
 Diocesi di Dioclea di Praevalitana (sede titolare, Arcidiocesi di Doclea)

Pagine correlate 
Diocesi titolare